Il singolare del torneo di tennis Aschaffenburg Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Simon Greul che ha battuto in finale Martin Verkerk 7-65, 6-2.

Teste di serie

 Hugo Armando (secondo turno)
 German Puentes-Alcaniz (primo turno)
 Dennis van Scheppingen (quarti di finale)
 Juan-Albert Viloca-Puig (primo turno)

 Tomas Behrend (secondo turno)
 Julian Knowle (primo turno)
 Christian Vinck (primo turno)
 Marc-Kevin Goellner (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Aschaffenburg Challenger 2001